Die Abkürzung WKZ bezeichnet:

 die Wagniskennziffer im Versicherungswesen
 den Werbekostenzuschuss
 die Ludwigshafener Deutschpunk-Band Die Wehrkraftzersetzer
 Währungskennzeichen beim Zahlungsverkehr
 Waiblinger Kreiszeitung, eine Lokalzeitung aus dem Zeitungsverlag Waiblingen

WKZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Kozienicki in der Woiwodschaft Masowien

WKZ